Музей театральных кукол в Любеке () — музей международного кукольного искусства в Любеке в земле Шлезвиг-Гольштейне (Германия).

Коллекция 
Музей театральных кукол — частный театр, основанный немецким кинематографистом и коллекционером Фрицем Феем-младшим. Расположен в старом городе на узкой Колк-штрассе, вблизи кирпичной готической церкови Святого Петра и недалеко от Хольстентора.

Долгое время Фей собирал коллекцию предметов, связанных с историей кукольного искусства в Германии и за рубежом, и выставил часть своей коллекции в этом музее, который состоит из пяти соединённых средневековых кирпичных домов. Музей поддерживается городом Любек и частным благотворительным фондом Possehl- Stiftung.

Коллекция включает несколько тысяч экспонатов трёх веков и трёх континентов (Европы, Африки и Азии), которые показывают разнообразие техник, использовавшихся в кукольных театрах разных стран. В музее предствлены марионетки в перчатках китайской оперы, марионетки, тростевые и пальчиковые куклы, куклы театра теней, манекены чревовещателя, механические куклы, марионетки пять-в-одном.

Наиболее заметные экспонаты музея — теневые куклы театра ваянг из Индонезии, «Мото Рафаэль, электрический ящик», «Собачий клоун», который использовался в сценах с реальными собаками, или технически сложные «метаморфозы».

Кроме этого, в музее представлены плакаты, реквизит, декорации, костюмы, музыкальные инструменты и даже целые кукольные театры.

Галерея

Литература 
 TheaterFigurenMuseum Lübeck / Figurentheater Lübeck / UNIMA Deutschland, Fundsache: KRAMER — entdeckt, erkundet, entwickelt, Theaterfiguren im Kolk — Band 1: Sonderausstellung — Filmnacht — Symposium, Puppen & Masken, Frankfurt 2012, 
 TheaterFigurenMuseum Lübeck / UNIMA Deutschland, Im Reich der Schatten — Chinesisches Schattentheater trifft Peking-Oper, Theaterfiguren im Kolk — Band 2: Katalog zur Sonderausstellung, Puppen & Masken, Frankfurt 2012,

Ссылки 
 Urbschat, K. (text) and Fritz Fey jun. (photos), 1999. Historische Theater-Figuren, Museum für Puppentheater Lübeck, Sammlung Fritz Fey jun. Lübeck: DrägerDruck. 
 Сайт музея

Появились в 2005 году в Германии
2005 год в театре
Театральные музеи
Музеи кукол
Кукольный театр в Германии
Театр